Чертень — топоним, гидроним:

 Чертень — деревня в Ельском районе Гомельской области, Белоруссия.
 Чертень — деревня в Мосальском районе (сельское поселение «Деревня Путогино») Калужской области, Россия.

  — река в Белоруссии, приток реки Словечна.